Телеграфный код:
 Азбука Морзе — способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных («тире») и коротких («точек»).
 Код Бодо — цифровой, первоначально синхронный 5-битный код.
 МТК-2 — телеграфный трёхрегистровый код.